

Населені пункти та їхні частини
 Ольша — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ольша — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ольша — село в гміні Роґув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ольша — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ольша — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ольша — частина міста Любін у Любінському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ольша — частина міста Краків в Малопольському воєводстві

Див. також 
 Гольша

Примітки